Als Regierung Varadkar werden folgende Regierungen Irlands unter Taoiseach Leo Varadkar (Fine Gael) bezeichnet: 

 Regierung Varadkar I, von 2016 bis 2020, eine Koalition aus FF, FG, GP
 Regierung Varadkar II, seit 2022, eine Koalition aus FF, FG, GP